Константинос Апостолу Вакалопулос () е гръцки учен, историк, професор по новогръцка история в Солунския университет и автор на значителен брой книги по нова гръцка история.

Биография 
Роден е в 1951 година в град Солун, Гърция, в семейството на историка и професор Апостолос Вакалопулос (1909 - 2000). В 1973 година Константинос Вакалопулос завършва Философския факултет на Солунския университет, катедра по византийски и новогръцки изследвания. След това следва в Университетския институт за висши международни изследвания в Женева до 1975 година. В периода 1977 - 1986 година работи като научен сътрудник в институти на Обществото за македонски изследвания. От 1986 година е професор по новогръцка история в Солунския университет. Извършва множество изследвания в архивни звена в Гърция и Западна Европа и участва в международни и общогръцки конференции.

Трудове 
Вакалопулос е автор на множество книги по новогръцка история:

 Τρία ανέκδοτα ιστορικά δοκίμια του Φιλικού Γεωργίου Λασσάνη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1973
 Ανέκδοτα Ιστορικά Στοιχεία αναφερόμενα στην Μακεδονία πριν και μετά το 1821, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1975
 Σχέσεις Ελλήνων και Ελβετών Φιλλελήνων κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Φιλοσοφική Σχολή 1975
 Η Επαναστατημένη Ελλάδα, Ηπειρωτική και Αιγαίο, μεταξύ 1826-1829, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη 1976
 L'Économiste francais Arthémond de Regny et son rôle dans l'histoire financière de la Grèce (1831-1841), Institute for Balkan Studies, 1977
 Lemaître et la crise financiere de la Grèce (1842-1843), Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 1978
 Η αποστολή του Θεοχάρη Κεφαλά στην Ελβετία και στην Γερμανία και η συμβολή του στην ίδρυση της γερμανικής λεγεώνας, Θεσσαλονίκη 1978
 Οικονομική λειτουργία του μακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου, Μακεδονικά, τ. 21, σσ. 432-434, Ιαν. 1981
 Ο  βόρειος  ελληνισμός  κατά  την  πρώιμη  φάση  του  μακεδονικού  αγώνα  (1878-1894), Εκδ. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1983
 Η περίοδος της Αναρχίας (1831-1833) : εσωτερικός διχασμός και ξένες επεμβάσεις κατά την μετακαποδιστριακή περίοδο, εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1984
 Η Μακεδονία στα πλαίσια της βαλκανικής πολιτικής (1830-1986), Εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη,1978
 Ίων Δραγούμης-Παύλος Γύπαρης: κορυφαίες μορφές του Μακεδονικού Αγώνα, Εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη, 1987
 Μακεδονία και Τουρκία (1830-1878), εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1987
 Νεότουρκοι και Μακεδονία (1908-1912), Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1988
 Επίτομη ιστορία της Μακεδονίας (τουρκοκρατία), Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1988
 Modern History of Macedonia (1830-1912). Thessaloniki, Barbounakis, 1988
 Το Μακεδονικό Ζήτημα (τουρκοκρατία), εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1989
 Νεοελληνική ιστορία (1204-1940), Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1989
 Κείμενα Εθνικής Αυτογνωσίας, Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1990
 Ίων Δραγούμης, Θεσσαλονίκη, 1991
 Ιστορία του βόρειου ελληνισμού, Α': Θράκη, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993
 Β' : Μακεδονία, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1993
 Γ': Ήπειρος, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1992
 Σύγχρονα εθνολογικά όρια του ελληνισμού στα Βαλκάνια, Αφοί Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1994.
 Ο Ελληνισμός της βόρειας Θράκης και το θρακικού Εύξεινου Πόντου,  Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1995 
 Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Αδριανουπόλεως (1872-1996),  Εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1996 
 Διωγμοί  και  Γενοκτονία  του  Θρακικού  Ελληνισμού  (1908-1917)  (ο  πρώτος  ξεριζωμός), Εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1998 
 Νεότερη ιστορία της Μακεδονίας (1830-1912), Εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 1999 
  
 Ο Ένοπλος Αγώνας στη Μακεδονία (1904-1908) (Ο Μακεδονικός Αγώνας), Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 1999 
 Θρακική Έξοδος (1918-1922), Εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη 2000 
 Το Νέο Ελληνικό Έθνος (1204-2000), Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2000 
 Ο Ενδιάμεσος Ελληνισμός στο Γεωπολιτικό Χώρο των Κυρίαρχων Ιδεολογιών, Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2006
 Ευρωπαίοι Φιλέλληνες, παρατηρητές και τεχνοκράτες στην επαναστατημένη Ελλάδα και στο ελλαδικό Βασίλειο (1821-1843), Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2008 
 Ίων Δραγούμης: Μαρτύρων και Ηρώων Αίμα, Ανατομία της Ελλαδικής πραγματικότητας, Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη, 2008
 Νεότερος Ελληνισμός. Η Επώδυνη πορεία προς την Απελευθέρωση (1774-1833). Ο  χώρος  και  η  κοινωνία  από  την  προεπαναστατική  περίοδο  ως  την  έλευση  του  Όθωνα, Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2010
 Ο Πολιτισμικός Χάρτης των Βαλκανικών Ορίων του Ελληνισμού.Η Ιστορική Διάρκεια έναντι της ιστορικής συνύπαρξης, Εκδ. Αντ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2016.

Бележки 

Родени в Солун
Гръцки учени
Македонски гърци
Преподаватели в Солунския университет
Възпитаници на Солунския университет